Afiliacja – potoczne określenie w żargonie sportowym, określające drużynę z ligi nie najwyższego szczebla, będącą w związku z innym zespołem z wyższej ligi. Określenie ma zastosowanie praktycznie tylko w przypadku lig północnoamerykańskich (np. NHL, NBA).

W ramach takich umów, o ile zawodnicy mają podpisane odpowiednie kontrakty, zespół z ligi wyższej może powoływać zawodników z ligi niższej, jeśli jacyś gracze z podstawowego składu nie mogą występować, lub też zsyłać zawodników z pierwszego składu do niższej ligi, jeśli nie mieszczą się w podstawowych formacjach.

Przykłady afiliacji 
 Detroit Red Wings (National Hockey League) - Grand Rapids Griffins (American Hockey League)
 Detroit Pistons (National Basketball Association) - Fort Wayne Mad Ants (NBA Development League)

Zobacz też 
 Klub farmerski

Terminologia sportowa
Terminologia w hokeju na lodzie